Publius Cornelius Rufinus was de naam van de volgende personen:

 Publius Cornelius Rufinus (dictator in 333 v.Chr.), dictator in 333 v.Chr.
 Publius Cornelius Rufinus (consul en dictator), Romeins politicus en militair, consul in 290 en 277 v.Chr., dictator voor 285 v.Chr.